

Корсаковське сільське поселення — сільське поселення, Кабанський район, Бурятія
 Корсаковське сільське поселення — сільське поселення, Хабаровський район, Хабаровський край